Sierra Leoons voetbalelftal (mannen)
 Sierra Leoons voetbalelftal (vrouwen)